Петрушенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Петрушенко, Александр Яковлевич (1942—1992) — советский космонавт и лётчик-испытатель.
 Петрушенко, Леонид Михайлович (1924—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Петрушенко, Пётр Филиппович (1915—1994) — советский и украинский архитектор.
 Петрушенко, Роман Иванович (род. 1980) — белорусский байдарочник, олимпийский чемпион и 7-кратный чемпион мира.

Топоним 
 Петрушенко — разъезд в Омском районе Омской области.